Júlio César Souza ist der Name folgender Personen:

* Júlio César da Silva e Souza (* 1980), brasilianischer Fußballspieler, siehe Júlio César (Fußballspieler, Februar 1980)
 Júlio César Souza de Jesus (* 1971), brasilianischer Geistlicher, Weihbischof in Fortaleza